Capasso ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Capasso (1909–1997), italienischer Dichter und Literaturkritiker, Romanist und Italianist
 Federico Capasso (* 1949), italienisch-US-amerikanischer Physiker
 Mario Capasso (* 1951), italienischer Papyrologe
 Nicola Capasso (1671–1745), italienischer Bischof
 Rocco Capasso (* 1981), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Capaso